Hindenburgstadion bzw. Hindenburg-Stadion ist der Name folgender Fußballstadien:

 Hindenburg-Stadion in Hannover, siehe Eilenriedestadion
 Hindenburgstadion in Meppen, Niedersachsen, siehe Hänsch-Arena